Ristisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Ristisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 24,33),  (44 ha)
 Ristisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,31, long 26,81),  (63 ha)
 Ristisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,31, long 24,70),  (28 ha)
 Ristisaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (0 ha)
 Ristisaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (2 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,64, long 27,79),  (0 ha)
 Ristisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (0 ha)
 Ristisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 27,55), 
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,73, long 27,03),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,26, long 26,66),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (0 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (0 ha)
 Ristisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Ristisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 23,34),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 23,93),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (35 ha)
 Ristisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (25 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,16, long 26,47),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,20, long 28,52),  (19 ha)
 Ristisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (24 ha)
 Ristisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
 Ristisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,74, long 23,75),  (1 ha)
 Apurholma,  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar